Armeniska fotbollsligan 2017/2018 var den 26:e säsongen av Armeniens högstaliga i fotboll. Säsongen startade i augusti 2017 och slutade i maj 2018. Alashkert var regerande mästare, som lyckades försvara titeln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida
 Soccerway.com

Armeniska fotbollsligan
2017 i Armenien
2018 i Armenien
Fotbollssäsongen 2017/2018